Květná ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Květná (Blumenau), Gemeinde im Okres Svitavy
 Květná (Plumberg), Ortsteil von Krajková, Okres Sokolov; siehe Květná (Krajková)
 Květná (Ziegenfuß), Ortsteil von Luková, Okres Ústí nad Orlicí; siehe Květná (Luková)
 Květná (Blumenbach, auch Kwietna), Ortsteil von Strání, Okres Uherské Hradiště; siehe Květná (Strání)
 Květná (Blumenbach), Ortslage von Staré Město pod Sněžníkem, Okres Šumperk
 Květná (Blumenau), Wüstung auf den Truppenübungsplatz Boletice, Okres Český Krumlov

Weitere Orte:
 Kvetná, ehemaliger Name der zeitweise ungarischen heute slowakischen Gemeinde Keť

Siehe auch:

 Kolonie 5. května; Ortsteil von  Broumov, Okres Náchod